Paragripopteryx är ett släkte av bäcksländor. Paragripopteryx ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Paragripopteryx